Grand Lac – Communauté d’agglomération du Lac du Bourget ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 17. November 2016 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Stadt Aix-les-Bains.

Gründung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Communauté d’agglomération du Lac du Bourget, Communauté de communes du Canton d’Albens und Communauté de communes de Chautagne.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Lac Communaute dagglomeration du Lac du Bourget
Gemeindeverband im Département Savoie
Gegründet 2016